Caspar Sagittarius kan syfta på:

* Caspar Sagittarius (1597–1667), tysk pedagog och teolog
 Caspar Sagittarius (1643–1694), tysk jurist, historiker och teolog